Селибер — фамилия.

Известные носители:
 Селибер, Борис Абелевич (1915—1990) — советский инженер, конструктор, учёный, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Селибер, Валентин Евгеньевич (1920—2011) — советский и украинский скульптор.
 Селибер, Григорий Львович (1877—1957) — российский и советский микробиолог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.